

Persone
 Camilla Batini – schermitrice italiana
 Curzio Batini – ingegnere italiano
 Martina Batini – schermitrice italiana

Altro
 Batini – tribù germanica